Hlavice (okres Liberec)
 Hlavice (Klokočov)